De Deense voetbalbeker 1996–97 (Deens: DBUs Landspokalturnering) was de 43ste editie van de strijd om de Beker van Denemarken. De competitie, om sponsorredenen dit seizoen Compaq Cup geheten, begon in juni 1996 en eindigde op 9 mei 1997 met de finale in het Parken Stadion (17.368 toeschouwers) in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Het duel stond onder leiding van scheidsrechter Knud Stadsgaard. FC Kopenhagen won de beker voor de tweede keer in de clubgeschiedenis door in de finale met 2-0 te winnen van Ikast fS door treffers van Carsten Hemmingsen en David Nielsen.

Schema

Zie ook
Superligaen 1996/97

Bekervoetbal 1996/97
1997